Бюро перепису населення США регулярно збирає дані по 50 штатах, Вашингтону (округ Колумбія), а також по п'яти постійно заселених територіях США, серед яких: Пуерто-Рико, Американські Віргінські Острови, Північні Маріанські Острови, Гуам та Американське Самоа.

Значення даних про чисельність населення 
Згідно зі ст. 1 розділом 2 Конституції США:

Перший перепис населення проведено в 1790 році. З того часу уряд США зобов'язаний що 10 років проводити такі переписи, що й робить через Бюро перепису населення, щоби визначити кількість представників в нижній палаті Конгресу США. За законодавством США кількість депутатів до Палати представників обмежена 435 мандатами. Кожен штат отримує свою частку місць пропорційно до його населення, але незалежно від нього щонайменше одне місце. Під час визначання частки не береться до уваги населення територій і округу Колумбія.

Перепис населення також визначає кількість голосів в Колегії вибірників від кожного штату, яка дорівнює сумі представників штату в обидвох палатах Конгресу. Згідно з Двадцять третьою поправкою до Конституції США округу Колумбія надається 3 голоси в Колегії. Території в ній не представлені, отже не можуть вибирати Президента США й Віцепрезидента США.

Окрім того, дані про населення допомагають федеральному урядові підрахувати кількість грошей, що будуть відправлені урядам штатів і територій, як субвенції та дотації.

Методологія 
США щорічно (окрім років проведення перепису) публікує оцінки населення штатів, які коригуються впродовж проведення перепису. Дані, які приводяться в рапортах з перепису, враховують наявне населення незалежно від громадянства та міграційного статусу, і містять довгострокових нерезидентів. Для цілей розподілу місць в Конгресі, якщо можливе приписання громадянина США до місця постійного перебування в одному з 50 штатів або території, додають військовослужбовців і федеральних цивільних чиновників, що мешкають за кордонами США.

Штати США за населенням 

 
Увага. 1. В таблиці подані дані за наявним населенням, що відрізняються від тих, за якими ділять місця до Палати представників між штатами.

2. Літерами позначені володіння США, що не є штатами і про які США збирає дані по населенню. Додатково назви територій виділені курсивом.

Примітки 

Адміністративний поділ США

Населення США
Списки штатів США